Crownair bezeichnet zwei unabhängig voneinander existierende Fluggesellschaften:

 zwischen 1988 und 1989 existierende kanadische Tochtergesellschaft von Canadian Aviation Express Airlines 
 zwischen 1968 und 1975 existierende schwedische Fluggesellschaft, aufgegangen in Swedair